Kritika (griech. Κρητικά) bezeichnet:
 Kritika (Notia Kerkyra), einen Ort auf der Insel Korfu
 Kritika (Rhodos), einen Ort im Norden von Rhodos
 Kritika (Glyfada), einen Ortsteil von Glyfada in Attika
 Kritika (Musik), Musik von der Insel Kreta